Ктесипп — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии, литературы и истории:

 Ктесипп — сын Геракла от Деяниры, Астидамии или дочери Филанта;
 Ктесипп — жених Пенелопы с Итаки или с острова Сама.
 Ктесипп — сын афинского военачальника IV века до н. э. Хабрия.

Герои древнегреческих мифов